Csehország
 Žerůtky, település a Blanskói járásban
 Žerůtky, település a Znojmói járásban